Der West Side Tennis Club Clay Court Challenger 2004 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Mai 2004 in Forest Hills stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde in der Halle auf Sandplatz  ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Queens